TransferGo este o platformă digitală lansată de Justinas Lasevicius, Daumantas Dvilinskas, Arnas Lukoöevicius și Edvinas äeröniovas prin care muncitorii care lucrează în străinătate pot găsi noi soluții de relocare. 
În plus, compania folosește un cont digital pentru a justifică modelul de business. Acest lucru înseamnă că transferurile de bani nu trebuie să părăsească țară, având în vedere faptul că fondurile sunt plătite și încasate regional.

În 2012, TransferGo Ltd a fost oficial înregistrat în Marea Britanie, bazele sale fiind puse de Justinas Lasevicius, Daumantas Dvilinskas and Edvinas äeröniovas cărora li s-a alăturat ulterior Arnas Lukoöevicius, care a dezvoltat pagină web și întregul sistem online. 
TransferGo este înregistrat că un furnizor de servicii de plata, iar întregul lor pachet de servicii este reglementat de Autoritatea de Conduită Financiară a Marii Britanii și supravegheată de Controlul Vămilor și Veniturilor sub Regulamentul Spălării Banilor. 
Având în vedere că TransferGo a fost înregistrată în Marea Britanie, sediul companiei se afal în Canary Wharf, Londra. În 2013 compania a fost acceptată că membru Level39- Cea mai importantă creșterea a unei companii din Europa din domeniul afacerilor financiare și a vânzării cu amănuntul. De asemenea, TransferGo este membru fondator a Innovate Finance - o organizație care accelerează poștia Regatului Unit în sectorul de servicii financiare la nivel global. Innovate Finance face acest lucru prin dezvoltarea și implementarea de tehnologii noi în domeniul financiar, atât pentru firme de tipul start-up cât și pentru companii cu experiență.

Istoric

După ce în 2012 TransferGo Ltd a fost înregistrată în Marea Britanie, în 2013 au reușit să dobândească licență pentru a transfera bani din și către toate țările din European Economic Area. În această categorie sunt incluse țări precum România, Bulgaria, Ungaria, Spania, Italia, Franța, Germania, Suedia, Marea Britanie și multe altele. 
În 2013 echipa s-a mărit odată cu venirea lui Greg Kidd, un consultat și expert financiar pentru mai ulte companii, investitor în platforma de social media Twitter și fondator a Management Services Corporation. Greg Kidd a oferit sfaturi cu privire la dezvoltarea ulterioară a TransferGO. 
Tot în 2013 compania a primit premiul '2013 Most Innovative Business Talent Award' din partea portalului de știri din Lituania, delfi, și din partea Camerei Comerțului din Danemarca. 
Activitatea TransferGo pentru 2013 nu se încheie aici, compania lansând în acest an programul 'Refer-a-Friend', care perimitea clienților să câștige mai mulți bani. 1% din suma transferată, atunci când foști clienți recomandau TransferGo altor persoane. 
Tot în 2013 TransferGo sunt accepati în cel mai mare site de comparație - money.co.uk. 
În următorul an, 2014, TransferGo a primit premiul al II-lea pentru inovație în cadrul HackOsaka din Japonia. 
Tot în 2014 TransferGO a introdus o versiune pentru dispozitive mobile precum și plățile prin card de debit. 
CEO-ul compaiei, Daumantas Dvilinskas a fost ales să susțină o conferință în octombrie 2014 în Boston, că partea a Conferinței Internaționale SIBOS. Tema abordată de acesta a fost 'Bank of Ties versus Bank of Facebook'.
În Decembrie 2015, TransferGo a anunțat că Mark Ransford a investit 2.5 milioane de dolari, primind în schimb acțiuni în companie de aceeași valoare. Mark Ransford este fost investitolr la Kinnevik, Clive Kahn și Apax Partners, dar și fost CEO a Travelex.

Servicii oferite
În 2014, compania avea peste 40.000 de clienți conform datelor furnizate de site-ul firmei. 
TransferGo facilitează transferuri de bani între 23 de state din Europa, folosind valută specifică fiecărei țări. România se bucură și ea de serviciile TransferGO. Alături România, serviciile oferite de TransferGo mai sunt disponibile în Regatul Unit, Spania, Slovenia, Slovacia, Portugalia, Polonia, Țările de Jos, Norvegia, Malta, Luxemburg, Țările Baltice, Italia, Irlanda, Grecia, Germania, Franța, Finlanda, Cipru, Belgia și Austria. 
Compania poate facilita transferuri de bani și în alte țări, dar doar în moneda euro. Un alt avantaj este faptul că nu există o limita zilnică de transfer iar utilizatorii pot avea conturi personale dar și pentru afacerea lor. Site-ul firmei poate fi consultat în 6 limbi: Letonă, Lituaniană, Engleză, Poloneză, Rusă și Română. 
Un avantaj oferit de TransferGo este că clienții transfer local sau regional bani în contul bancar TransferGo iar apoi compania face plata în contul bancar al destinatarului.

Investitori

Capitalul TransferGo vine de la fondurile capitalului de risc Practica Seed Capital KUB and Practica Venture Capital KUB, folosindu-se de programul de creștere economică dintre 2007-2013, cofinanțat și de Fondul Regional de Dezvoltare Europeană.

Note

Vezi și 
 Sistem de plăți

Legături externe
 Pagina Oficială: TransferGO 
 Techcrunch: TransferGO a fost mentionata ca un nou jucator important pe piata de tehnologie financiara
 https://www.transfergo.com/ro/story  
 http://digipedia.ro/impactul-tehnologiilor-emergente-asupra-industriei-financiare/ 
 http://www.cugetliber.ro/stiri-economie-impactul-real-al-transferurilor-internationale-de-bani-294640?utm_source=cugetliber&utm_medium=site&utm_content=sectiune-Economie&utm_campaign=Articole 
 http://www.zvj.ro/articole-40699-FinTech+Continu+++s+++Creasc+++in+Ciuda+Declinului+B++ncilor.html 
 http://portalsm.ro/2016/07/reactiile-companiilor-fintech-dupa-brexit/
 https://www.transfergo.com/ro/blog/ 

Servicii financiare